Train-Kaserne oder Trainkaserne war eine auf den militärischen Transport (Train) spezialisierte Kaserne und steht für:
 Ehemalige Trainkaserne in Darmstadt
 Trainkaserne in der Sandstraße in Hannover (1865 erbaut)
 Train-Kaserne auf der Vahrenwalder Heide in Hannover (1916 erbaut), später Maschinengewehr-Kaserne
 Münz-Kaserne (Koblenz) in Koblenz (1859 bis 1913)
 Rhein-Kaserne in Koblenz (ab 1914)
 Train-Kaserne (Magdeburg) in Magdeburg
 Train-Kaserne Münster, siehe Garnison Münster #Train-Kaserne
 Train-Kaserne (Rendsburg) in Münster
 Meidlinger Trainkaserne in Wien
 Trainkaserne Bischofswerda